Palouse puede referirse a:

 Palouse o Palus, Tribu nativa de la zona del noroeste de los Estados Unidos de América, concretamente de los estados de Washington y Idaho.
 Palouse, ciudad ubicada en el condado de Whitman en el estado estadounidense de Washington.
 Palouse, región del noroeste de los Estados Unidos de América, que abarca partes de varios estados: Washington, Idaho y, según algunas referencias, Oregón.